

Personen
 Ivan Gotti, Italiaanse wielrenner
 Irv Gotti, Amerikaanse hiphopproducent
 Girolamo Maria Gotti, (1834) Italiaans kardinaal
 Vincent Lodewijk Gotti, (1664) Italiaanse kardinaal

Mafia
 John Gotti, Amerikaanse misdadiger
 John Gotti jr., Amerikaanse misdadiger en zoon van John Gotti
 Gotti (1996), Amerikaanse film over John Gotti uit 1996
 Gotti (2018), Amerikaanse film over John Gotti uit 2018